Döttling ist der Nachname von:

 Alois Döttling (1892–1956), österreichischer Politiker (CSP), Mitglied des Bundesrates
 Dominique Döttling (* 1967), Mitglied der Rürup-Kommission
 Fabian Döttling (* 1980), deutscher Schachgroßmeister
 Peter Döttling (* 1956), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Dötting